Дхолпур (, ) — город и муниципалитет в восточной части индийского штата Раджастхан. Административный центр округа Дхолпур. Расположен на высоте 176 м над уровнем моря.

Общая информация 
Экономика города основывается на сельском хозяйстве. Вблизи Дхолпура осуществляется добыча песчаника. Имеется тепловая электростанция, работающая на газе.

В Дхолпуре находится одно из пяти военных училищ Индии, которое было основано в 1962 году и располагается в здании дворца Кесарбагх. Имеется также ещё несколько школ и колледжей.

Население 
Население по данным на 2001 год составляет 92 137 человек (49 391 мужчина и 42 746 женщин).

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа Дхолпур 

Города Раджастхана